Игрок столетия по версии ФИФА — награда, созданная ФИФА для выявления лучшего игрока 20-го столетия. Первоначально выбор победителя решался через интернет-голосование, но после того, как Диего Марадона выиграл опрос, ФИФА сделало награду объединённой, так как они выбрали Пеле. Официально и Пеле, и Марадона считаются обладателями этой награды.

Результаты

Интернет-голосование 
Голосование проходило на официальном сайте ФИФА.

Голосование ФИФА 
Голосование проходило среди чиновников ФИФА.

Примечания 

Футбольные награды
Награды ФИФА